Крозье () — французская фамилия.

Известные носители 
 Крозье, Мишель (1922—2013) — французский социолог, сторонник умеренного функционализма.
 Крозье, Роже (1942—1996) — канадский хоккеист.
 Крозье, Френсис (1796—после 1848) — офицер ВМФ Великобритании, участник шести арктических и антарктических экспедиций.

Другое 
 Крозье — небольшой ударный кратер в юго-западной части Моря Изобилия на видимой стороне Луны.

См. также